Klip může být:

zkrácený název pro videoklip
klip (geologie), malé skalnaté pobřeží, věžovitá příkrá skála, útes vzniklý abrazí
klip (medicína), speciální lékařský mikrochirurgický nástroj
miniklip, miniaturní klip
Klip (film)
Klip (kůň)

Související články 
klipovač
klipovnice

Reference